Jméno a příjmení Karel Bílek má více nositelů:

 Karel Bílek (fotbalista) (* 1927), český fotbalista a fotbalový trenér
 Karel Bílek (hokejista) (1925–1996), český lední hokejista
 Karel Bílek (politik) (* 1950), český politik